LRE steht für:
 Long Reach Ethernet, ein proprietäres Verfahren der Firma Cisco
 Left-to-Rright Embedding, ein bidirektionales Steuerzeichen
 Sammlung lebensmittelrechtlicher Entscheidungen, eine juristische Entscheidungssammlung

lre steht für:
 Laurentisch (ISO-639-3-Code), ehemalige irokesische Sprache

LRE